Хетагу́ров (Хетагу́рова) — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Хетагуров, Владимир Михайлович (1902—1973) — осетинский хореограф, педагог, заслуженный артист Грузинской ССР.
 Хетагуров, Георгий Иванович (1903—1975) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал армии.
 Хетагуров, Коста Леванович (1859—1906) — осетинский поэт, драматург и публицист, скульптор, основоположник осетинской литературы.
 Хетагуров, Сергей Валентинович (род. 1942) — советский и российский государственный деятель, Председатель Совета Министров Северной Осетии (1988—1994).
 Хетагуров, Ярослав Афанасьевич (род. 1926) — советский учёный в области вычислительных систем, профессор МИФИ, лауреат Ленинской премии (1974).

Хетагурова 
 Хетагурова, Валентина Семёновна (урождённая Зарубина; 1914—1992) — советский общественный деятель, зачинательница «хетагуровского движения», жена Г. И. Хетагурова.
 Хетагурова, Тамара Солтановна (1913 — ?) — советский государственный и политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.

См. также 
 Хетаг
 Хетагурово
 Назрань (в 1944—1958 годах — Коста-Хетагурово) — город (в то время — село) в Республике Ингушетия Российской Федерации.